Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, entitat privada sense afany de lucre que reuneix els afeccionats a l'astronomia i ciències afins, de l'àmbit de Barcelona en particular i de Catalunya en general
 Aster  o àster, gènere de plantes amb flors en la família Asteraceae a la qual dona nom
 ASTER, sensor de teledetecció instal·lat a bord del satèl·lit Terra llançat a l'òrbita de la Terra per la NASA l'any 1999